La désignations b Carinae (b Car) et B Carinae (B Car) sont distinctes. Pour des raisons techniques, ces deux noms redirigent ici.

La désignation de Bayer b Carinae est partagée par deux étoiles ou systèmes d'étoiles de cinquième magnitude de la constellation de la Carène :
 b Carinae, ou V376 Carinae, est une étoile binaire ;
 b Carinae, ou HR 3598, est une étoile jaune-blanc de la séquence principale.

B Carinae, ou HR 3220, est quant à elle une binaire spectroscopique.

Elles ne doivent par ailleurs pas être confondues avec β (Beta) Carinae.

Notes et références 

Constellation de la Carène
Homonymie stellaire